Динику () — румынская фамилия. Известные носители:

 Динику, Ангелуш (1838-1905) — румынский композитор и скрипач-виртуоз цыганского происхождения, автор популярной румынской мелодии «Жаворонок».
 Динику, Григораш (1889—1949) — румынский цыганский композитор и скрипач-виртуоз, внук Ангелуша.
 Динику, Димитрие (1868—1936) — румынский виолончелист и дирижёр, сын Ангелуша.